Майкл Роджерс (, род.  в Бархэме, Новый Южный Уэльс, Австралия) — австралийский профессиональный трековый и шоссейный велогонщик. Трёхкратный чемпион мира в индивидуальной гонке на время в 2003, 2004 и 2005 годах. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года. Участник летних Олимпийских игр 2000, 2008 и 2012 годов.

Биография 
С 18 декабря 2013 по 23 апреля 2014 года был временно дисквалифицирован в связи с не подтвердившимся подозрением в употреблении кленбутерола. После отмены дисквалификации, несмотря на отсутствие соревновательной практики, был включен Бьярне Рийсом в состав  на Джиро д’Италия, где одержал две победы, а затем и на Тур де Франс, в котором пришёл первым к финишу 16-го этапа.

Победы на треке

Победы на шоссе

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт
 
 

Велогонщики Австралии
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2000 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Игр Содружества по велоспорту